Макацария — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Макацария, Александр Давидович (род. 1944) — советский и российский учёный-гинеколог.
 Макацария, Владимир Михайлович (1901 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Макацария, Дуня Петровна (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Макацария, Георгий Александрович (род. 1974) — австрийский музыкант и актёр русско-грузинского происхождения.
 Макацария, Мария Гудуевна (1903 — ?) — Герой Социалистического Труда.